Cuba se referă în principal la insula din Caraibe și la Republica Cuba. Alte înțelesuri se referă la:

 Cuba (mitologie)
 Cuba (naufragiu)
 Cuba, Alabama
 Cuba, Illinois
 Cuba, Kansas
 Cuba, Missouri
 Cuba, New Hampshire
 Cuba, New Mexico
 Cuba (sat), New York 
 Cuba (oraș), New York
 Cuba, Portugalia
 Cuba City, Wisconsin
 Cuba Township, Minnesota
 Cuba Gooding, Jr., actor american.
 Cuba Libre, un cocktail.
 Cuba este numele unei străzi și a unui cartier din Central Business District din Wellington, Noua Zealandă

 CUBA (cu majuscule) este acronimul pentru „County that Used to Be Avon”